Ritter der Arbeit ist:

 die deutsche Übersetzung des Titels Cavaliere del Lavoro, den man durch eine Auszeichnung mit dem italienischen Arbeitsverdienstorden zu tragen berechtigt ist
 die deutsche Übersetzung des Namens der amerikanischen Arbeiterorganisationen Knights of Labor